Rodovia
Pista de pouso e decolagem

Desambiguações de transporte